Stowarzyszenie Pasażerów Kolejowych "Siemianice" – organizacja społeczna z siedzibą w Słupsku, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim. Powstała w 2015 roku z inicjatywy aktywistów społecznych z Siemianic (gm. wiejska Słupsk). Podczas I Walnego Zebrania na Prezesa został mianowany Bartłomiej Zdoliński, na Wiceprezesa - Michał Nielub. Celem statutowym Stowarzyszenia jest organizacja oddolnych inicjatyw społecznych w celu odbudowy przystanku kolejowego w Siemianicach.

Inicjatywy 
W 2016 roku Stowarzyszenie Pasażerów Kolejowych "Siemianice" zorganizowało oddolną inicjatywę społeczną, której celem była zbiórka podpisów pod petycją o utworzenie przystanku kolejowego w Siemianicach. Petycję podpisało ją 3727 mieszkańców gminy Słupsk i Miasta Słupsk. Efektem inicjatywy jest deklaracja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zakresie utworzenia przystanku kolejowego w Siemianicach niezależnie od przyjętego wariantu modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Lębork - Słupsk.

Przypisy 

Polskie organizacje społeczne